En droit français, un moyen est l'un des arguments principaux qui compose une demande en justice.
 Moyen de cassation
 En droit des contrats français, l'obligation de moyens est l'obligation par laquelle une partie s'engage à mettre tout en œuvre pour réaliser sa part du contrat ; la partie n'est cependant pas tenue d'atteindre le résultat voulu (contrairement à l'obligation de résultat).
 En grammaire, la voix moyenne est une diathèse peu répandue.

Toponymie 
 Moyen est une commune française du département de Meurthe-et-Moselle.
 Moyen est un village de la commune belge de Chiny.

Voir aussi 
 Moyenne